Reuterswärd oder Reutersvärd ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Fredrik Reuterswärd (1934–2016), schwedischer Maler und Bildhauer
 Maud Reuterswärd (1920–1980), schwedische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Oscar Reutersvärd (1915–2002), schwedischer Künstler